

Cinema 
 Summer Nights – film del 2015 diretto da Grégoire Lière

Musica 
 Summer Nights – canzone del musical Grease
 Summer Nights – singolo dei Survivor del 1982
 Summer Nights – album di Joe Pass del 1990
 Summer Nights – album delle Twice del 2018
 Summer Nights – residency show di Olivia Newton-John